Вади́м Константи́нович Соба́кин – советский и российский юрист, правовед, доктор юридических наук, профессор, внесший значительный научный вклад в развитие конституционных основ внешней политики СССР, права международной безопасности, один из разработчиков концепции коллективной безопасности. Государственный советник юстиции 2 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации. Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посланник I-го класса.

Биография 
Родился 30 октября 1928 в г. Егорьевске (Московская область), в семье врачей. Отец: Константин Петрович Собакин, заведующий городской больницей, мать: Татьяна Павловна Собакина, врач.

В 1944 г. в 16 лет окончил с золотой медалью школу № 5 в г. Егорьевске.

В 1949 гг. окончил правовой факультет МГИМО МИД СССР, а в 1952 г. – аспирантуру МГИМО, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Борьба СССР за демократические принципы послевоенной оккупации Германии в 1945 – 1949 гг.» В 1962 году стал доктором юридических наук (тема диссертации – «Коллективная безопасность – гарантия мирного сосуществования»).

Профессиональная деятельность 
С 1952 по 1965 г. занимался преподавательской, административной и научной работой в МГИМО МИД СССР: преподаватель, старший преподаватель, доцент, позднее – профессор кафедры международного права, декан факультета международных отношений.

С апреля 1965 г. по июнь 1971 г. – постоянный представитель СССР при Организации Объединённых Наций во вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Франция.

С 1971 г. по  1990 г. В.К. Собакин – консультант Международного отдела ЦК КПСС. В этот период  он сыграл ключевую роль в разработке проекта Конституции СССР 1977 г.

Принимал определяющее участие в переговорах по Хельсинкским соглашениям (первая и вторая корзины) и разработке Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

С 1990 г по 1992 г. – член Комитета конституционного надзора СССР.

С 1991 г. по 1998 г. – начальник VIII-го управления (международное право) Конституционного Суда Российской Федерации.

Заместитель председателя Ассоциации советских юристов.

Умер 22 апреля 2004 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с тестем, генерал-лейтенантом В.А. Глазуновым.

Награды и почетные звания 
 Чрезвычайный и Полномочный Посланник I-го класса
 Государственный советник юстиции 2 класса.
 Заслуженный юрист Российской Федерации (1998 г.)
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы Народов
 орден Знак Почета

Публикации

Литература

Примечания 

Государственные советники юстиции 2-го класса
Родившиеся в 1928 году
Юристы по алфавиту
Юристы СССР
Юристы-международники
Доктора юридических наук
Выпускники МГИМО
Преподаватели МГИМО
Заслуженные юристы Российской Федерации
Авторы учебников права
Похороненные на Новодевичьем кладбище